Folia puede referirse a:
 Conceptos derivados de la raíz griega y latina con el significado de "hoja" (Véase también filo y folio), como prefijo o como sufijo:
Caducifolia
Perennifolia
Foliación
Foliación (geología)
Foliación (espeleología)
Foliación de Reeb (matemáticas)
Folículo
Folivora
Folívoro
Foliolo
 Folía, tema musical
 Folias, antiguo baile español

Paronimia
Folie, palabra francesa para "locura"
Folies
Folie a Deux
Folies Bergère
Fobia y filia (términos opuestos entre sí)

Sufijos
Prefijos